nieduża sieć używana przez wędkarzy, naciągnięta na ramkę przymocowaną do drążka służąca do wyjmowania złowionych ryb; kasar
 osprzęt rolniczy samobieżny lub podczepiany do ciągnika (podbierak pryzmy, buraków, liści)
 narzędzie stosowane w ogrodnictwie wyposażone w koszyczek, długą rękojeść, pomocne przy zrywaniu owoców z wysokich drzew lub krzewów
 specjalna łyżka do miodu
 oprzyrządowanie stosowane w ratownictwie medycznym przy przenoszeniu rannych
 osprzęt odkurzacza.